Florin férfi név
florin (florint) a forint régies alakja